Merlançon est le toponyme des cours d’eau suivants :

Midi-Pyrénées 
En Aveyron (département), ruisseau d’une longueur de   prenant sa source entre Aurifeuille et les Auglanes, sur la commune d'Arvieu. Il se jette dans le Céor dans le bourg d’Arvieu.

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le Merlançon est le nom porté par deux ruisseaux du département des Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont tous deux affluents de l’Huveaune, et qu'il ne faut pas confondre.

Le Merlançon, au nord du département 
Le Merlançon prend sa source dans la chaîne de l'Étoile, traverse les villes de La Bouilladisse, La Destrousse et rejoint l'Huveaune au lieu-dit Pont de Joux (Commune d'Auriol).
La longueur de son cours d'eau est de . Son point de confluence avec l’Huveaune se situe aux coordonnées géodésiques .

Le Merlançon, au sud du département 
Le Merlançon prend sa source aux coordonnées géographiques  pour s’écouler  sur une longueur de  en traversant les communes d’Aubagne, Roquefort-la-Bedoule et Carnoux-en-Provence. Son point de confluence avec l’Huveaune se situe aux coordonnées géodésiques  (sous la commune d'Aubagne).

Notes et références